Engine House No. 11 ist der Name folgender im NRHP gelisteten Feuerwehrhäuser:

 Engine House No. 11 (Michigan) in Detroit, Michigan, NRHP-ID 78001519 
 Engine House No. 11 (Washington) in Tacoma, Washington, NRHP-ID 86000965